Nesovitrea är ett släkte av snäckor som beskrevs av C. M. Cooke 1921. Enligt Catalogue of Life ingår Nesovitrea i familjen Zonitidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen glanssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Nesovitrea